Хямеэнлинна:

 Хямеэнлинна — город и муниципалитет в Финляндии в провинции Канта-Хяме в губернии Южная Финляндия.
 «Хямеэнлинна» — финский футбольный клуб из одноимённого города.